F46 ou F-46 peut faire référence à :
 BMW Série 2 Gran Tourer (F46), version monospace 7 places de la BMW Série 2 ;
 Fairchild F-46, un avion léger américain ;
 HMS Juno (F46), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres